Magrath peut faire référence à :

Toponymes 
Magrath, bourg de la province d'Alberta, au Canada.
Mayor Magrath Drive, route à Lethbridge, en Alberta.

Patronymes 
 Andrew Gordon Magrath, dernier gouverneur confédéré de Caroline du Sud.
 C. Peter Magrath (Claude Peter Magrath), président par intérim de l'Université de Virginie-Occidentale.
 Cassandra Magrath, actrice australienne.
 Charles Alexander Magrath, arpenteur des Territoires du Nord-Ouest.
 Cornelius Magrath (1736–1760), géant irlandais.
 John Magrath (homonymie), de nombreuses personnes.
 Miler Magrath, figure religieuse irlandaise.

Homonymie de personnes
Homonymie de toponyme